Lemba – lud zamieszkujący południową Afrykę
 Lemba – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos 
 Artur Lemba – estoński kompozytor, pianista i pedagog
 Basaúla Lemba – kongijski piłkarz